Woronino – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim, w sielsowiecie Hrycewicze

 Woronino – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Bieżanickoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim

 Woronino – przystanek kolejowy w miejscowości Woronino, w rejonie smoleńskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji